Lovelace kan syfta på:

 Lovelace (figur) – en fiktiv figur i romanen Clarissa Harlowe och beteckning på en persontyp
 Lovelace (film) – en film från 2013 i regi av Rob Epstein och Jeffrey Friedman

Personer
Ada Lovelace
Linda Lovelace
Richard Lovelace